El término alegría (o Alegría) puede referirse a:

Vida personal 
 Alegría (emoción), una de muchas emociones básicas, junto con el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa.

Botánica 
 Alegría (Antirrhinum barrelieri), una especie de planta;
 Alegría (Impatiens balsamina), una especie de planta;
 Alegría (Amaranthus cruentus), también llamada huautli (en náhuatl), una especie de la familia Amaranthaceae nativa de México, con cuyas semillas comestibles se produce el dulce del mismo nombre (véase alegría (dulce));
 Alegría riojana, una variedad de guindilla originaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja (España);
 Nombre común de la guindilla Capsicum frutescens;
 Nombre común de  Laserpitium siler.

Lugares 
 Alegría, un municipio del departamento de Usulután, en El Salvador;
 Alegría de Álava, un municipio de la provincia de Álava, España;
 Alegría de Álava, un concejo de la provincia de Álava, España.
 Alegría de Hikdop, un barrio de la ciudad de Surigao, municipio de la provincia de Surigao del Norte, en Filipinas.
 Alegría de Oria, un municipio de la provincia de Guipúzcoa, España;
 Alegría de Surigao, un municipio de la provincia de Surigao del Norte, Filipinas;

Personajes 
 Ciro Alegría, escritor, político y periodista peruano;
 Fernando Alegría, escritor chileno;
 Ricardo Alegría, arqueólogo e historiador puertorriqueño;
 Alfredo Alegría Rosales, poeta nicaragüense y hondureño;
 Claribel Alegría, escritora nicaragüense y salvadoreña;
 Alonso Alegría, dramaturgo y director teatral peruano;
 Gonzalo Alegría, economista y político peruano;
 Reverendo Alegría (o reverendo Timothy Lovejoy), un personaje de la serie animada Los Simpson.

Literatura 
 Oda a la alegría, poema escrito por el poeta alemán Friedrich von Schiller en 1785, que musicalizó Beethoven y que ha sido adoptado como Himno Europeo y de la Unión Europea;
 La ciudad de la alegría, novela de Dominique Lapierre;
 Alegría, composición poética formada por dos versos.

Cine 
 La ciudad de la alegría, película de 1992 que fue basada en la novela del mismo título de Dominique Lapierre.

Música 
 Alegría, un palo flamenco;
 Alegría, un álbum en vivo del cantante cristiano Marcos Witt;
 Alegría, un grupo de cumbia musical de Chile.
 Alegría, una canción utilizada en Alegría, espectáculo del Cirque du Soleil.

Espectáculos 
 Alegría, espectáculo del Cirque du Soleil.

Miscelánea 
 Alegría (apellido)
 Alegría (nombre)
 Alegría (dulce) mexicano.

Enlaces externos